Ел Пало Чино има више значења:

 Ел Пало Чино (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пало Чино (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику